Lans kan syfta på:

Diverse 
 Lans (vapen)

Efternamn 
 Håkan Lans

Geografi

Frankrike 

 Lans-en-Vercors, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Lans, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Italien 

 Lanzo Torinese (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino,

Österrike 

 Lans, Tyrolen, kommun, 

Robotskapade Italienförgreningar